chiesa della Madonna dell'Itria – chiesa di Milazzo
 chiesa della Madonna dell'Itria o «Odigitria» – chiesa di Monreale
 chiesa della Madonna dell'Itria alla Kalsa o dei «Cocchieri» – chiesa di Palermo
 chiesa della Madonna dell'Itria detta la «Pinta» – chiesa di Palermo 
 chiesa della Madonna dell'Itria – chiesa di Paternò
 chiesa della Madonna dell'Itria – chiesa di Trapani